Sao Hai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Saraburi, Thailanda, cu o populație de 30.292 de locuitori și o suprafață de 111,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 103 de sate (muban).

Amphoe în provincia Saraburi